Сассен-Бюнсов-Ланд () — норвежский национальный парк территориально расположен на территории архипелага Шпицберген, на остове Западный Шпицберген. Моряк-китобой Хилмар Нёйс построил китобойную станцию Фредхейм на северной стороне реки Сассен. На территории парка в долине Эскер находятся самые высокие водопады Шпицбергена.

Ссылки 
 

Национальные парки Шпицбергена